Zündorf bezeichnet:

 einen Stadtteil von Köln, siehe Zündorf (Köln)

Zündorf ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram von Zündorf, herzoglicher Festungsbaumeister in den Herzogtümern Jülich-Kleve-Berg
 Carsten Zündorf (* 1968), deutscher Kirchenmusiker
 Ernst Zündorf (1897–1964), deutscher Motorradrennfahrer
 Horst Zündorf (* 1955), deutscher Ökonom
 Toni Zündorf (1933–2014), deutscher Fußballspieler und -trainer